Пильна:

 Пильна — рабочий посёлок в Нижегородской области России
 Пильна — железнодорожная станция Горьковской железной дороги